1899 — одна́ ты́сяча восемьсо́т девяно́сто де́вять — может означать:

 1899 — натуральное число между 1898 и 1900.
 1899 год — невисокосный год григорианского календаря.
 1899 (телесериал) — телесериал Netflix 2022 года.

В астрономии 
 NGC 1899 (другое обозначение — ESO 56-EN94) — эмиссионная туманность в созвездии Золотая Рыба.

В литературе 
 1899 год в литературе

В искусстве 
 1899 год в театре
 1899 год в кино

В музыке 
 1899 год в музыке

В науке 
 1899 год в науке